Mistrzostwa Świata w Szermierce 2011 – 73. edycja mistrzostw odbyła się w Palaghiaccio Catania w Katanii. To siódme mistrzostwa, które rozgrywane były we Włoszech (poprzednio w 1929, 1936, 1955, 1961, 1982 i 2006).

Klasyfikacja medalowa

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni 
floret
 Marcin Zawada (AZS AWF Warszawa) – odpadł w 1/32 finału
 Leszek Rajski (Wrocławianie Wrocław) – odpadł w 1/16 finału
 Radosław Glonek (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/32 finału
 Paweł Kawiecki (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Kawiecki, Zawada, Glonek, Rajski) – zajęła 4. miejsce

szpada
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) – odpadł w 1/8 finału
 Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław) – odpadł w eliminacjach
 Robert Andrzejuk (AZS AWF Wrocław) – odpadł w 1/32 finału
 Piotr Kruczek (AZS AWF Kraków) – odpadł w 1/32 finału
 drużyna (Kruczek, Zawrotniak, Andrzejuk, Motyka) – odpadła w 1/8 finału (11. miejsce)

szabla
 Marcin Koniusz (AZS-AWF Katowice) – odpadł w eliminacjach

kobiety 
floret
 Sylwia Gruchała (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 Anna Rybicka (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/16 finału
 Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) – odpadła w ćwierćfinale
 Małgorzata Wojtkowiak (AZS AWF Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Gruchała, Rybicka, Synoradzka, Chlewińska) – zajęła 4. miejsce

szpada
 Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w ćwierćfinale
 Ewa Nelip (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/8 finału
 Małgorzata Bereza (AZS-AWF Katowice) – odpadła w 1/16 finału
 Małgorzata Stroka (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Piekarska, Bereza, Nelip, Stroka) – zajęła 6. miejsce

szabla
 Aleksandra Socha (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/16 finału
 Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/8 finału
 Irena Więckowska (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 Katarzyna Kędziora (OŚ AZS Poznań) – odpadła w eliminacjach
 drużyna (Socha, Jóźwiak, Kędziora, Więckowska) – zajęła 5. miejsce

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Rezultaty

Mężczyźni

Szabla indywidualnie 
11 października

Szabla drużynowo

Szpada indywidualnie 
12 października

Szpada drużynowo

Floret indywidualnie 
13 października

Floret drużynowo

Kobiety

Floret indywidualnie 
11 października

Floret drużynowo

Szabla indywidualnie 
12 października

Szabla drużynowo 
15 października

Szpada indywidualnie 
13 października

Szpada drużynowo

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

Mistrzostwa świata w szermierce
2011 w sporcie